Il gruppo della reyerite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della reyerite 
 Minehillite
 Reyerite
 Truscottite

Note 

Reyerite